Agata Schmidt (ur. 1985) – polska śpiewaczka operowa
 Aki Schmidt (1935-2016) – niemiecki piłkarz
 Alfred Jan Schmidt (1888-1968) – pułkownik piechoty Wojska Polskiego
 Alfred Schmidt (1931-2012) – niemiecki filozof i socjolog
 Alfred Schmidt (1897-1947) – zbrodniarz hitlerowski
 Andrzej Schmidt (1922-2021) – historyk jazzu
 Bernhard Schmidt (1879-1935) – estoński optyk i astronom
 Eduard Oscar Schmidt (1823-1886) – biolog niemiecki
 Elisa Sophia Schmidt (1990–) – niemiecka piosenkarka i autorka tekstów, występująca jako Femme Schmidt lub Schmidt 
 Franz Schmidt (1874-1939) – austriacki kompozytor
 Franz Schmidt (1909–) – funkcjonariusz Gestapo
 Harald Schmidt (ur. 1957) – niemiecki satyryk
 Helmut Schmidt (1918-2015) – kanclerz Niemiec w latach 1974-1982
 Ingrid Schmidt (ur. 1955) – niemiecka prawniczka
 Josef Friedrich Schmidt (1871-1948) – niemiecki przedsiębiorca
 Joanna Schmidt (ur. 1978) – polska polityk
 Karl Schmidt (1836-1888) – niemiecki architekt czynny we Wrocławiu
 Konstanty Schmidt-Ciążyński (1818-1889) – kolekcjoner i znawca sztuki
 Michał Schmidt (1836-1893) – polski prawnik
 Peter Schmidt (1931-1980) – brytyjski grafik, malarz 
 Peter Schmidt (ur. 1944) – niemiecki pisarz 
 Robert Schmidt (1962–1989) – polski aktor dziecięcy i muzyk punkowy
 Tadeusz Schmidt (1920-1976) – polski aktor
 Ulf Schmidt (ur. 1934) – szwedzki tenisista
 Ulla Schmidt (ur. 1949) – niemiecka polityk
 Włodzimierz Schmidt (ur. 1943) – polski szachista, wielokrotny mistrz Polski
 Wojciech Schmidt (ur. 1974) – polski raper
 Kendall Schmidt (ur. 1990) – amerykański piosenkarz i aktor
 (1743) Schmidt – planetoida nazwana od Bernharda Schmidta
 (2108) Otto Schmidt – planetoida nazwana od Otto Szmidta
 Schmidt –  amerykański film z 2002 roku
 teleskop Schmidta

Zobacz też 
 Schmitt
 Smit
 Smith (ujednoznacznienie)
 Smyth
 Szmidt
 Szmit
 Szmyd